Il progetto Pitagora è un progetto che prevede la costruzione di una centrale solare a ciclo termodinamico a Crotone.

Storia 
Fu presentato nel secondo Governo Berlusconi, ma a causa di contrasti tra ENEA e governo l'investimento fu accantonato. Così dopo che Rubbia aveva dichiarato la volontà di trasferire l'intero progetto in Spagna e l'avvicendamento del nuovo governo, il progetto è ripartito.
L'accordo di programma è stato sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Alfonso Pecoraro Scanio e dal presidente della Regione Calabria Agazio Loiero.

Viene ribattezzato Progetto Pitagora in onore del matematico greco. Erogherà 50 MW di energia.

Note

Voci correlate 
Centrale solare
Solare termodinamico
Progetto Archimede

Centrali solari d'Italia